Regner ist

 der Name einer Rebsorte, siehe Regner
 ein ehemaliger französischer Automobilhersteller, siehe Daniel Regner
 eine Bezeichnung für einen Sprinkler (Rasensprenger)
 der britische Stamm der Regni

Regner (Regnerus) ist der Name von
 Regnerus van Mansveld (1639–1671), niederländischer Philosoph
 Regner Lothbrog, sagenhafter König in Dänemark im 9. Jahrhundert, siehe Ragnar Lodbrok

Regner ist der Familienname folgender Personen
 Anton Regner (1873–1945), österreichischer Politiker (SDAP), steirischer Landesrat
 Åsa Regnér (* 1964), schwedische Politikerin
 Brent Regner (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Cyprian Regner (1614–1687), niederländischer Jurist
 Evelyn Regner (* 1966), österreichische Politikerin
 Ferdinand Regner (* 1963), österreichischer Biotechnologe
 Georg Regner (* 1953), österreichischer Sprinter
 Hermann Regner (1928–2008), deutscher Musikpädagoge und Komponist
 Johannes Regner (1890–1960), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Josef Regner (1794–1852), böhmischer Geistlicher und Volkserzieher
 Michael Regner (Schwimmtrainer) (* 1952), deutscher Schwimmtrainer
 Michael Regner (* 1986), deutscher Komponist
 Oktavian Regner von Bleyleben (1866–1945), k. u. k. Verwaltungsjurist
 Steffi Regner (* 1993), österreichische Sängerin, Schauspielerin und Gesangspädagogin
 Tobias Regner (* 1982), deutscher Rocksänger

Siehe auch:
 Regener
 Regnerus